O Beijo – film del 1965 diretto da Flávio Tambellini
O Beijo – cortometraggio del 2002 diretto da Pedro Baptista
O Beijo – cortometraggio del 2006 diretto da Solveig Nordlund